Carlo X Gustavo di Svezia (1622-1660) – re di Svezia dal 1654 alla propria morte
 Carlo XVI Gustavo di Svezia (n. 1946) – re di Svezia dal 1973